Ги́лмор ( или ) — англоязычные топоним и фамилия:

Топонимы 
 Гилмор — город в округе Криттенден (штат Арканзас, США).
 Гилмор — район округа Таггеранонг Австралийской столичной территории (Австралия).

Персоналии 
 Гилмор, Алан Чарльз (род. 1944) — новозеландскийский астроном, первооткрыватель комет и астероидов.
 Гилмор, Алекси (род. 1976) — американская актриса.
 Гилмор, Артис (род. 1949) — американский профессиональный баскетболист.
 Гилмор, Билли (род. 2001) — шотландский футболист.
 Гилмор, Говард (1902—1943) — американский подводник.
 Гилмор, Грег (род. 1962) — американский барабанщик, соучредитель звукозаписывающего лейбла First World Music.
 Гилмор, Гэри (1940—1977) — американский преступник, признанный виновным в ограблениях и убийствах.
 Гилмор, Джаред (род. 2000) — американский актёр кино и телевидения.
 Гилмор, Джеймс (1843—1891) — шотландский протестантский миссионер в империи Цин.
 Гилмор, Джеймс Стюарт (род. 1949) — американский политик, губернатор штата Виргиния в 1998—2002 годах.
 Гилмор, Джим — канадский музыкант, клавишник рок-группы Saga.
 Гилмор, Джон (род. 1955) — один из основателей Electronic Frontier Foundation.
  (1906—1986) — британский ботаник.
 Гилмор, Дуг (род. 1963) — канадский хоккеист и тренер.
 Гилмор, Дэвид (род. 1946) — британский музыкант, гитарист рок-группы Pink Floyd.
 Гилмор, Изабелла (1842—1923) — дьяконисса в Церкви Англии, длительное время несла активное служение в бедных приходах на юге Лондона.
 Гилмор, Иэн, барон Гилмор Крейгмиллер (1926—2007) — британский государственный деятель, министр обороны Великобритании (1974).
 Гилмор, Лоуэлл (1906—1960) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Гилмор, Мэри (1865—1962) — австралийская поэтесса.
 Гилмор, Питер (род. 1956) — Верховный жрец Церкви Сатаны.
 Гилмор, Питер (род. 1960) — австралийский яхтсмен, чемпион Мирового тура по матчевым гонкам.
 Гилмор, Уильям (1895—1969) — американский гребец.
 Гилмор, Фредерик (1887—1969) — американский боксёр.
 Гилмор, Чарльз (1874—1945) — американский палеонтолог.
 Гилмор, Эдди (1907—1967) — американский международный военный корреспондент.

См. также 
 Девочки Гилмор — телесериал
 Гилмореозавр